Ángel Acebes (1958-), un homme politique espagnol ;
 Mathieu Acebes (1987-), un joueur de rugby à XV français.